Веселка:


Биология 
  — род грибов
  — наиболее известный и распространённый вид

Топонимы

Россия 
 Веселка — река в Челябинской области, приток реки Ай.
 Весёлка (разг.) — Бухта Весёлкина в Приморском крае

Украина 
 Веселка — село, Любарский район, Житомирская область
 Веселка — село, Знаменский район, Кировоградская область
 Веселка — село, Новосанжарский район, Полтавская область

Прочее 
 «Веселка» (Радуга) — украинское издательство детской литературы (г. Киев).
 «Веселка» (Радуга) — украинский фильм (, реж. Н. Литус).